Range Rover Vogue — позашляховик, що почав випускатися компанією Land Rover в 1994 році. Існують такі покоління цієї моделі:
 Land Rover Range Rover (LP) (1994-2002);
 Land Rover Range Rover (LM) (2002-2006);
 Land Rover Range Rover (LM) (2005-2009);
 Land Rover Range Rover (LM) (2009-2013);
 Land Rover Range Rover (L405) (2013-н.ч.).
Основними конкурентами Vogue є Porsche Cayenne, Mercedes S-класу і Bentley Bentayga.

Опис 
Range Rover Vogue комплектується 3,0-літровим дизельним двигуном TDV6. Як опція, для кросовера доступний більш потужний 4,4-літровий SDV8. Варто відзначити, що обидва двигуни абсолютно не видають шуму при роботі. Вог оснащений восьмиступінчастою АКПП.

Безпека 
У 2012 році за Euro NCAP тестувався Range Rover 3.0 TD 'Vogue':

Огляд моделі

Примітки 

SUV
Позашляховики
Автомобілі Land Rover
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х